Олег Юрьевич Чижов (в некоторых источниках ошибочно именуется как Андрей Крюков) (род. 14 марта 1970, Бирск) — российский серийный убийца и насильник. В период с 2006 по 2007 годы совершил 4 жестоких убийства и 4 изнасилования (ещё одно изнасилование со смертельным исходом совершил с соучастниками).

Биография 
Олег Чижов родился 14 марта 1970 года в Бирске в благополучной семье. Окончил с отличием математическую школу. Военную службу проходил в ВДВ в составе ГСВГ. Учился в педагогическом институте. Открыл свой бизнес, став владельцем автосервиса. В 1994 году женился, через 2 года в семье родилась дочь. Но впоследствии семья распалась: жена Чижова подала на развод и забрала дочь (потом на следствии она объясняла причину развода тем, что муж постоянно изменял ей, часто пил, а также избивал её и дочь). После развода Чижов начал испытывать ненависть к женщинам. По его словам при совершении преступлений он в каждой своей жертве видел бывшую жену.

Преступления 
Первое преступление Чижов совершил 18 марта 2006 года. В тот день он пил спиртное по поводу своего прошедшего дня рождения, который обычно отмечал неделями. Работавший в автосервисе 20–летний Рудик Минибаев (р. 1986) и его приятель, сын местного предпринимателя 22–летний Роман Миндибаев (р. 1984) привезли к нему в качестве «подарка» к 36–му дню рождения бывшую возлюбленную Миндибаева 18–летнюю Татьяну Кузнецову, которую они насильно напоили алкоголем и втроём изнасиловали, а через некоторое время полураздетую выбросили в лесу, где она умерла от переохлаждения. Тело было найдено только через месяц.

В мае Миндибаев и Минибаев попали под подозрение. Их 17–летний знакомый Максим Волобоев, бывший очевидцем преступления, дал против них показания. Миндибаев и Минибаев были арестованы. Минибаев признался в преступлении, но Чижова никто не выдал. Появилась информация, что экспертиза не дала улик против подозреваемых. Вскоре Минибаев и Миндибаев отказались от своих показаний, заявив, что в милиции к ним применялись пытки. История получила огласку: в СМИ обвиняли правоохранительные органы в произволе. Миндибаева и Минибаева отпустили, через суд они получили компенсацию по 100 000 рублей каждый.

С июня 2006 года по июль 2007 года Чижов совершил в Бирске, Бирском и Мишкинском районах ещё 4 изнасилования и 4 убийства, сопряжённых с изнасилованиями. Убитые: 23–летняя Ольга Сергеева (28 июня 2006 года), Ольга Мулаярова (12 июля 2006), 20–летняя Алёна Ибагишева (3 августа 2006) и 21–летняя Ирина Егошина (23 мая 2007 года). Тела Сергеевой, Мулаяровой и Егошиной убийца закопал в лесополосе под Бирском, а тело Ибагишевой утопил в реке Белая. Для совершения преступлений использовал автомобили своих клиентов, на которых похищал девушек на улицах Бирска.

Одна из 4 выживших жертв Чижова (18–летняя Альмира Хазимхаметова) подала на него заявление в милицию об изнасиловании, но первоначально ей отказали в возбуждении уголовного дела; существует версия, что причиной первоначального отказа стал тот факт, что среди постоянных клиентов в автосервисе Чижова были сотрудники правоохранительных органов. Один из сотрудников милиции выгородил Чижова, из–за чего тот первоначально избежал наказания за изнасилование. Впоследствии этот следователь был переведён в другой город, но так и не был наказан.

Арест, следствие и суд 
В июле 2007 года Чижов совершил последнее преступление. Маньяк подобрал голосовавшую на дороге девушку (Ксению Грунину, подругу Альмиры Хазимхаметовой), завёз её в безлюдное место, изнасиловал и попытался задушить, но случайный свидетель оказал сопротивление, и Грунина осталась жива. Она запомнила номер автомобиля, но не опознала в его хозяине насильника. Через хозяина автомобиля следователи вышли на Чижова, который к тому времени уже переехал в Тольятти. В августе 2007 года Олег Чижов был арестован.

После получения результатов экспертизы, которая дала улики против Чижова, в том числе и по смерти Татьяны Кузнецовой, в которой он первоначально не подозревался, убийца согласился сотрудничать со следствием, дал признательные показания и показал места, где закапывал тела своих жертв. Роман Миндибаев и Рудик Минибаев, его сообщники по первому преступлению, вновь были арестованы.

В мае 2009 года Верховный суд Республики Башкортостан признал Олега Чижова виновным в 4 убийствах, сопряжённых с изнасилованиями, и 4 изнасилованиях. Первое преступление, несмотря на смерть потерпевшей Кузнецовой, было квалифицировано не как «убийство» (статья 105 УК РФ), а как «оставление в опасности» (статья 125 УК РФ). По совокупности преступлений Чижов был приговорён к 22,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Миндибаев и Минибаев получили по 8,5 лет лишения свободы и были обязаны вернуть по 100 000 рублей компенсации, выплаченной после своего первого ареста. Верховный суд России сократил Чижову срок до 21,5 года лишения свободы.

Мнения об уголовном деле 
Существует информация, что Миндибаев и Минибаев не были знакомы с Чижовым и не причастны к его первому преступлению. Вопрос о её достоверности остаётся открытым.

29 марта 2012 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Алексей Касьянов опроверг применение пыток к Миндибаеву и Минибаеву и заявил, что эта информация является попыткой дискредитировать следствие.

В массовой культуре 
 Документальный фильм «Поездка ценою в жизнь» из цикла «Криминальные хроники»
 Документальный фильм «Бирский маньяк» из цикла «Честный детектив»
 Документальный фильм «По следу бирского чудовища» из цикла «Детективные истории»

Примечания

Ссылки 
 
 

Серийные убийцы России
Серийные убийцы 2000-х годов
Насильники России
Родившиеся в СССР
Персоналии:Бирск